

Pessoas

Dalcídio Jurandir (1909–1979) — romancista brasileiro
Jurandir Bizarria Mamede (1906–1998) — militar brasileiro
Jurandir Corrêa dos Santos (1912–1972) — futebolista brasileiro
Jurandir de Andrade Arrué (1951–2019) — futebolista brasileiro
Jurandir de Freitas (1940–1996) — futebolista brasileiro
Jurandir Freire Costa (1944) — psicanalista e escritor brasileiro
Jurandir Paes Leme (1896–1953) — pintor e desenhista brasileiro
Jurandir Salvarani (1947) — advogado e político brasileiro

Ver também 

Desambiguações de prenomes